

Cinema 
 Signs – film del 2002 diretto da M. Night Shyamalan

Musica 
 Signs – singolo della Five Man Electrical Band del 1971
 Signs – singolo dei Cardiacs del 1999
 Signs – singolo di Snoop Dogg del 2005
 Signs – singolo di   Drake del 2017
 Signs – album della  Tedeschi Trucks Band del 2019

Pagine correlate 
 Sign